Barfield ist der Name mehrerer

Personen:

 Beaux Barfield (* 1971 oder 1972), US-amerikanischer Motorsportfunktionär und Autorennfahrer
 Johnny Barfield (1909–1974), US-amerikanischer Old-Time- und Country-Musiker
 Lauren Barfield (* 1990), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Lawrence H. Barfield (1935–2009), britischer Archäologe
 Owen Barfield (1898–1997), englischer Sprachwissenschaftler, Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Velma Margie Barfield (1932–1984), US-amerikanische Serienmörderin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barfield (Alabama), im Clay County
 Barfield (Arkansas), im Mississippi County
 Barfield (Tennessee), im Rutherford County
 Barfield Meadows, im Rutherford County, Tennessee
 Barfield Mill, im Kershaw County, South Carolina

Sonstiges:

 Barfield Creek, Fließgewässer im Talbot County, Georgia
 Barfield Mill Creek, Fließgewässer im Florence County, South Carolina
 Barfields Old Mill Creek, Fließgewässer im Florence County, South Carolina
 Barfield Lakes, See im Luce County, Michigan